Mamma Lucia – donna di Cava de' Tirreni che recuperò centinaia di salme di soldati tedeschi dopo lo Sbarco a Salerno
 Mamma Lucia – romanzo di Mario Puzo
 Mamma Lucia – miniserie televisiva del 1988